Substitutie betekent plaatsvervanging en wordt in verschillende domeinen gebruikt:

Wetenschappen
Substitutiereactie, een term in de organische chemie
Basensubstitutie, een genetische mutatie
Substitutie (psychodiagnostiek), een onderdeel van intelligentie- en aandachtstesten
Substitutiegoed, het geheel of gedeeltelijk vervangen van een schaars goed door een ander
Substitutie (materiaalkunde), daar waar de opgeloste stof een roosterplaats inneemt en een punt-roosterdefect maakt
Substitutie (scheikunde), het vervangen van een atoom(groep)
Substitutie (wiskunde), in de wiskunde het vervangen van termen of factoren door andere
Integratie door substitutie, een integratietechniek in de integraalrekening
Substitutie (logica), het vervangen van variabelen in de logica
Substitutie (geneeskunde), het vervangen van een bepaalde door het lichaam benodigde stof wanneer deze door een aandoening ontbreekt.
Plaatsvervanging (theologie), begrip in de christelijke theologie
Plaatsvervanging (militaire dienst), het kopen van een vervanger in plaats van persoonlijke dienstplicht

Overige gebruiken
Substitutieversleuteling, codeertechniek in de cryptografie, dit kan bijvoorbeeld met een substitutiecijfer
Substitutie (archivistiek of archiefwetenschap), het vervangen van archiefbescheiden door reproducties, die daarna de status van origineel krijgen. Zie ook Archiefinspectie en Archiefwetenschap.

Zie ook
 Substituent
 Substituut